Claude Vanbremeersch (1921-1981), général français ;
Nicolas Vanbremeersch (1975-), blogueur, entrepreneur et auteur français.
Patronyme flamand